est une ville située dans la préfecture de Miyazaki (district de Higashiusuki), sur l'île de Kyūshū, au Japon.

Géographie

Démographie 
Le , Shiiba comptait  répartis sur une superficie de  (densité de population de ).

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Localité adhérant à l'association Les Plus Beaux Villages du Japon
Village au Japon